Mededingingsrecht, het recht met betrekking tot concurrentie
Antitrust (film), een Amerikaanse film uit 2001 onder regie van Peter Howitt